Amerikai Egyesült Államok
Brookville (Indiana)
Brookville (Kansas)
Brookville (Hunterdon megye, New Jersey)
Brookville (Ocean megye, New Jersey)
Brookville (New York)
Brookville (Ohio)
Brookville (Pennsylvania)
 Kanada
Brookville (Új-Skócia)